

 Lyra – imię żeńskie.
 Lyra Belacqua – bohaterka powieści Mroczne materie.
 Lyra (Wysoki Jesionik) – szczyt we wschodnich Czechach.
Lyra Davidica – śpiewnik melodii baroku.